Stewarts Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stewarts Creek Township (Harnett County, North Carolina)
 Stewarts Creek Township (Surry County, North Carolina)